Hadrosauroidea è un clade, o superfamiglia, di dinosauri ornithischi che include i dinosauri "a becco d'anatra", o adrosauri, e tutti i dinosauri più strettamente imparentati con Hadrosaurus che con Iguanodon. Molti hadrosauroidi primitivi, tra cui gli asiatici Probactrosaurus e Altirhinus, vengono tradizionalmente inclusi nel gruppo parafiletico (gruppo innaturale) "Iguanodontidae". Grazie all'analisi cladistica, gli Iguanodontidae tradizionali sono stati largamente sciolti e probabilmente includono solo Iguanodon e, forse, i suoi parenti più stretti.

Classificazione
Il cladogramma qui sotto riportato segue l'analisi di Andrew McDonald (2012), e mostra la posizione di Hadrosauroidea all'interno di Styracosterna:

Il cladogramma qui sotto segue l'analisi di Wu Wenhao e Pascal Godefroit (2012):

Questo cladogramma segue l'analisi filogenetica di Prieto-Marquez e Norell (2010):

Un'analisi filogenetica eseguita da Ramírez-Velasco et al. (2012) hanno stabilito una grande politotomia di tutti gli hadrosauroidi più derivati di Probactrosaurus ma meno derivati di Hadrosauridae. L'esclusione di Claosaurus, Jeyawati, Levnesovia, Nanyangosaurus, Shuangmiaosaurus e Telmatosaurus dalla politomia risultò in una topologia più risoluta.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ornitopodi
Taxa privi di autore di classificazione